10 lat samotności (singel) – singel Budki Suflera
 10 lat samotności – album Budki Suflera